Diviaky :

 Un quartier de Turčianske Teplice, voir Diviaky (Turčianske Teplice)
 Un village du district de Prievidza, voir Diviaky nad Nitricou